Корево — деревня в Смоленской области;
 Корево, Антон Ксаверьевич — генерал-майор (1828—1876), начальник штаба Московского военного округа.
 Корево, Николай Николаевич (1860—1935) — статс-секретарь Государственного совета, сенатор.